Буна може да се отнася за:
 бунт, въстание
 насип, който влиза от брега в морето с предназначение да разбива вълните
 Буна (Папуа Нова Гвинея), селище в Папуа Нова Гвинея
 Буна (река), река в Албания
 Буна (филм), български филм (1975)
 Буна (каучук), вид синтетичен каучук